Норма Глэдис Каппальи (; 17 июня 1939, Буэнос-Айрес, Аргентина — 22 декабря 2020, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинская модель, выиграла конкурс Мисс Мира 1960, представляя Аргентину. Она первая аргентинка, завоевавшая этот титул. Конкурс прошёл в Лондоне, Великобритания. В качестве приза она получила 500 фунтов и спортивную машину. После окончания полномочий в качестве Мисс Мира Каппальи работала моделью.

Погибла в ДТП — на перекрёстке Норму сбил автобус.

Примечания

Ссылки 
  Video footage of Cappagli’s coronation as Miss World

Победительницы конкурса «Мисс мира»
Мисс Аргентина
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов